Niemiecka Formuła Junior Sezon 1962 – trzeci sezon Niemieckiej Formuły Junior.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1962 w sportach motorowych
1962
Formuła Junior